Pasa steht für:

 Pasa (Tungurahua), Ort und Parroquia im Kanton Ambato, Provinz Tungurahua, Ecuador
 Pasa von Silla († 112), König des Reiches Silla (80 bis 112)